Castiglione kan syfta på:

 Baldassare Castiglione – en italiensk diplomat och författare (1478–1529)

Geografi

Algeriet 

 Bou Ismaïl, ort, Tipaza, 
 'Aïn Benian, ort, Tipaza,

Frankrike 

 Castiglione, Haute-Corse, kommun på Korsika,

Italien 

 Castiglione (ort i Italien, Apulien, Provincia di Lecce), 
 Castiglione Cosentino, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Castiglione Chiavarese, kommun, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Castiglione (ort i Italien, Molise), Provincia di Isernia, 
 Castiglione (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Asti), 
 Castiglione (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 Castiglione (ort i Italien, Kampanien), Provincia di Salerno, 
 Castiglione (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Torino), 
 Castiglione (ort i Italien, Piemonte, Verbania), 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar